(né le  à Kushiro au Japon) est un joueur japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur évoluant dans l'Asia League avec les Nippon Paper Cranes depuis le début de sa carrière. Il ne joua professionnel que pour un autre club, soit avec les Bombers de Dayton dans l'ECHL aux États-Unis.

Depuis 2005, il représente le Japon lors du Championnat du monde de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||38 ||28 ||26 ||54 ||46 ||8 ||1 ||2 ||3 ||14
|- 
|2006-2007 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||34 ||24 ||21 ||45 ||34 ||7 ||7 ||6 ||13 ||14
|-
|2007-2008 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||4 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Bombers de Dayton ||ECHL ||64 ||14 ||17 ||31 ||44 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||33 ||10 ||10 ||20 ||34 ||16 ||12 ||9 ||21 ||24
|- 
|2009-2010 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 ||16 ||13 ||29 ||24 ||9 ||3 ||3 ||6 ||20
|-
|2010-2011 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||36 ||10 ||24 ||34 ||46 ||4 ||1 ||2 ||3 ||6 
|-
|2011-2012 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||33 || 10 || 9 || 19 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2012-2013 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||42 || 14 || 14 || 28 || 62 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
|2013-2014 || Nippon Paper Cranes ||Asia League ||42 || 14 || 21 || 35 || 44 || 7 ||3 || 1 || 4 || 2
|-
|2014-2015 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||48  || 17 || 22 || 39 || 32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||44 || 16 || 31 || 47 || 28 || 	5 || 1 || 4 || 5 || 0 
|-
|2016-2017 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||31 || 7 || 14 || 21 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 16 
|-
|2017-2018 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League ||28  || 4 || 5 || 9 || 18 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 ||Nippon Paper Cranes||Asia League ||34 || 4 || 3 ||	7 || 20 || 9 || 1 || 1 || 2 || 12 
|-
|2019-2020 ||Nippon Paper Cranes||Asia League ||35 || 4 || 10 || 14 || 36 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2001 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 4 || 2 || 6 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2002 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 3 || 2 || 5 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2005 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 4 || 2 || 6 || 6 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2010 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|''' Médaille de bronze

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Kushiro
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur des Bombers de Dayton
Attaquant de hockey sur glace